Den Namen Merobaudes trugen

 der spätantike Feldherr Flavius Merobaudes (Heermeister) (4. Jahrhundert) und
 der lateinische Panegyriker Flavius Merobaudes (Dichter) (5. Jahrhundert).